Shawinigan peut désigner :

Toponymes

Canada

Colombie Britannique

 Shawinigan Lake, un village sur l'île de Vancouver.

Québec

 Shawinigan, une ville de la Mauricie.
 Rivière Shawinigan, un tributaire de la rivière Saint-Maurice, Mauricie.
 Canton Shawinigan, Saint-Boniface (Municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.
 Aluminerie de Shawinigan (ancien), Shawinigan, Mauricie.
 Baie de Shawinigan, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Barrage de Shawinigan, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Centre des arts de Shawinigan (Édifice public), Shawinigan (Ville), Mauricie. 
 Chutes de Shawinigan, secteur (Shawinigan-Sud), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Lac Shawinigan, Saint-Alexis-des-Monts (Municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.
 Petit lac Shawinigan, Saint-Alexis-des-Monts (Municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.
 Pont de Shawinigan. Toponyme remplacé par: Pont René-Hamel, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Poste de Shawinigan (Poste électrique), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Rue de Shawinigan, Châteauguay (Ville), Roussillon (municipalité régionale de comté), Montérégie.  
 Technoparc de Shawinigan (Parc technologique). Toponyme remplacé par: Technoparc de l'Énergie, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Baie-de-Shawinigan (Municipalité de village). Toponyme remplacé par: Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Secteur Baie-de-Shawinigan, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Parc du Centenaire-de-Shawinigan (Parc public). Toponyme remplacé par: Place du Centenaire-de-Shawinigan (Place commémorative), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Place du Centenaire-de-Shawinigan (Place commémorative), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Parc des Chutes-de-Shawinigan (parc public). Toponyme remplacé par: Parc de l'Île-Melville  (Parc public), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Little Shawinigan Lake. Toponyme remplacé par: lac Inchapaco, Saint-Mathieu-du-Parc (Municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie. 
 Parc de la Rivière-Shawinigan (Parc public), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Saint-Boniface-de-Shawinigan (Municipalité de village). Toponyme remplacé par: Saint-Boniface (Municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.
 Secteur Shawinigan-Nord, (Saint-Gérard-des-Laurentides), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Secteur Shawinigan-Sud, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Shawinigan-Sud (Ville). Toponyme remplacé par: Secteur Shawinigan-Sud, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Réserve naturelle de la Tortue-des-Bois-de-la-Shawinigan, Saint-Mathieu-du-Parc (Municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.

Infrastructure hydroélectrique 

 Barrage Shawinigan-1, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Barrage Shawinigan-2, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Poste de Barrage Shawinigan-2 (Poste électrique), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Barrage Shawinigan-3, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Poste de Shawinigan-3 (Poste électrique), Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Poste de Shawinigan-Est (Poste électrique), Shawinigan (Ville), Mauricie.

Autres 
 Shawinigan Water and Power Company (SW&P), une compagnie d'électricité en activité au Québec de 1897 à 1963.
 Les centrales hydroélectriques de Shawinigan-2 et Shawinigan-3 d'Hydro-Québec, construites par la SW&P.
 Collège d'enseignement général et professionnel de Shawinigan (CEGEP).
 , plusieurs navires de la Marine royale canadienne.
 Shawinigan est une division sénatoriale du Québec abolie en même temps que le Conseil législatif du Québec.